La detentrice del titolo Hazel Hotchkiss Wightman ha battuto nel challenge round Florence Sutton 8-10, 6-1, 9-7.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1911